Goeldel-Bronikowen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Goeldel-Bronikowen (* 1882), deutscher Sportschütze
 Horst Goeldel-Bronikowen (* 1883), deutscher Sportschütze